Amerikai Egyesült Államok
 Muskegon (Michigan)
 Muskegon (Mississippi)
 Muskegon (folyó)
 Muskegon megye (Michigan)